Truxton – gra wideo w gatunku Shoot 'em up wydana w roku 1989 przez Toaplan
Miejscowości w USA:
 Truxton – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Truxton – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Truxton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Gminy w USA:
 Truxton (ang. Truxton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland